Agent 47 peut désigner :
 Agent 47, le personnage principal de la série de jeux vidéo Hitman ;
 Agent 47, un film d'action américain d'Aleksander Bach, sorti en 2015, et faisant partie de l'univers d' Hitman